Церква святого великомученика Юрія Переможця — парафія і храм православної громади Чортківського деканату Тернопільсько-Теребовлянської єпархії Православної церкви України у селі Шманьківчики Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 

Здавна Шманьківчики належали до парафії сусідніх Шманьківців. Але в селі була каплиця (1872 р.), під якою були поховані колишні дідичі. Каплицею завідував дідич, однак українці греко-католики мали право користуватися нею.

У 1989 році на свято Дмитрія освячено наріжний камінь під будівництво храму, який почали будувати всією сільською громадою. Але за деякий час громада розділилася на православних та греко-католиків. Користувачем новозбудованого храму стала православна громада, а греко-католики змушені були відвідувати богослужіння у церквах сусідніх сіл.

Храм святого великомученика Юрія Переможця будували від осені 1989 до 1993 року й освятили 11 серпня 1996-го. У 1998—1999 завершено розпис. Церкву відвідав та провів богослужіння єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло.

8 червня 2009 року вдова Стефанія Лесик, 63 роки, набрала свяченої води біля церкви. За три дні глянула — а білий фарфоровий глечик укритий прозорою рідиною з червоним відтінком. Настоятель о. Володимир Свариченський оголосив про чудо в церкві і розпочав богослужіння над ним.

15 грудня 2018 року храм і парафія перейшли до ПЦУ.

Головою церковного комітету є Володимир Садляк. Активними у церковному братстві були Іван Семенюк і Даниїл Кузь. До громади належить понад 600 осіб.

Скульптура святого Каетана 

Раніше розташовувалася на території церкви; виготовлена 1876 року із каменю. Нині розміщена на території сільського цвинтаря.

Парохи 
 о. Володимир Сваричевський.

Див. також 
 Церква святого Юрія УГКЦ

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Шманьківчики
Церкви Чортківського району
Шманьківчики
Культові споруди, побудовані 1993
Релігія в Заводській селищній громаді